Il singolare del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Joakim Nyström che ha battuto in finale Miloslav Mečíř 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Joakim Nyström (campione)
 Stefan Edberg (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (primo turno)
 Wojciech Fibak (primo turno)

 Miloslav Mečíř (finale)
 Jan Gunnarsson (quarti di finale)
 Mel Purcell (secondo turno)
 Cássio Motta (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Grand Prix 1984